Horváth (parfois aussi orthographié Horvát, Horvath, Horvat ou Horwath) est un nom de famille hongrois courant, signifiant croate.

Familles 

 Famille Horváth-Stansics
  Famille Horváth de Szentgyörgy
 Famille Horváth-Tholdy
 Famille Petrichevich-Horváth

Nom 

 Alexander Horváth (1938-2022), joueur de football slovaque ;
 András Horváth (1987-), footballeur hongrois ;
 András Horváth (1976-), joueur hongrois de hockey sur glace ;
 Attila Horváth (1967-2020), athlète hongrois spécialiste du lancer du disque ;
 Ervin Moldován-Horváth (1978-), joueur de hockey sur glace roumain ;
 Frank Horvat (1928-2020), photographe français ;
 George Horvath (1960-2022), pentathlonien suédois ;
 Gyöngyi Szalay-Horváth (1968-2017), escrimeuse hongroise ;
 György Horváth (1943-1988), haltérophile hongrois ;
 Imre Horváth (1944-2021), personnalité politique hongroise ;
 Kathleen Horvath (1965-), joueuse de tennis américaine ;
 Mariann Horváth (1968-), escrimeuse hongroise ;
 Ödön von Horváth (1901-1938), dramaturge de langue allemande ;
 Opika von Méray Horváth (1889-1977), patineuse artistique hongroise ;
 Srećko Horvat (1983-), philosophe croate, auteur et militant ;
 Zoltán Horváth (1966-), réalisateur de films d'animation suisse ;
 Zoltán Horváth (1937-), escrimeur hongrois.

Autres 
 Horvath, ancien éditeur basé à Roanne puis à Lyon
 Horvath, personnage fictif du jeu vidéo Nox (2000)
 Maxim Horvath, personnage fictif du film L'Apprenti sorcier (2010)

Homonymie de patronyme hongrois